Переходный возраст — период перехода от детства ко взрослой жизни.

Также:
 «Переходный возраст» — еженедельная газета для подростков.
 «Переходный возраст» — радиосериал 2006 года на «Радио России».
 Название нескольких фильмов:
 «Переходный возраст» — советский фильм 1968 года, реж. Р. Викторов.
 «Переходный возраст» — советский фильм 1981 года с Яной Поплавской.
 «Переходный возраст» — американский телесериал, выходивший на канале ABC в 2004—2005 годах.
 «Переходный возраст» — комедия 2008 года с Р. Паттинсоном в главной роли (Великобритания).
 «Созревание» — картина Эдварда Мунка, другое название — «Переходный возраст».